Тимашёвский район — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Краснодарского края России. 

Административный центр — город Тимашёвск.

География 
Тимашёвский район расположен в географическом центре края, к северу от Краснодара. Район граничит на севере с Приморско-Ахтарским и Брюховецким районами, на юге — с Динским, на юго-западе с Калининским, на востоке — с Кореновским районом. Площадь района — 1506,4 км².

История 
 Тимашёвский район в составе Кубанского округа Северо-Кавказского края был образован 11 февраля 1927 года в результате переноса центра Медвёдовского района в станицу Тимашёвскую и переименования района в Тимашёвский. Первоначально район включал в себя 16 сельских советов: Бойкопонурский, Гречанобалковский, Дербентский, Днепровский, Зареченский, Казаче-Кирпильский, Ленинский, Малининский, Медвёдовский, Могукоро-Гречаный, Поповичевский, Сергиевский, Старовеличковский, Тимашёвский, Тополи, Хмельницкий.
 С 10 января 1934 года район в составе Азово-Черноморского края.
 31 декабря 1934 года в результате разукрупнения часть территории района вошла в состав вновь образованного Кагановического района с центром в станице Поповичевской.
 С 13 сентября 1937 года Тимашёвский район в составе Краснодарского края.
 22 августа 1953 года в состав района вошёл Роговской сельсовет упраздненного Роговского района.
 1 февраля 1963 года был образован Тимашевский сельский район.
 11 февраля 1963 года в состав района вошли территории упраздненных Калининского и Приморско-Ахтарского районов.
 12 января 1965 года Приморско-Ахтарский район был восстановлен в прежних границах.
 5 апреля 1978 года из состава Тимашёвского района в восстановленный Калининский район были переданы Калининский, Куйбышевский и Старовеличковский сельсоветы.
В 1990 году Тимашевску был присвоен официальный статус города, лицами подписания такого поручения стали глава Тимашевского района Ломач М.М. и его заместитель Теляшев О.Н.
 В 1993 году была прекращена деятельность сельских Советов, территории сельских администраций преобразованы в сельские округа.
 В 2005 году в муниципальном районе были образованы 1 городское и 9 сельских поселений.

Население 

Население района на 1 января 2006 года составило 107 008 человек. Из них 50,6 % — городские жители и 49,4 % — сельские жители. Среди всего населения мужчины составляют — 46,9 %, женщины — 53,9 %. Женского населения фертильного возраста — 28 396 человек (50,0 % от общей численности женщин). Дети от 0 до 17 лет — 23 199 человек (21,7 % всего населения), взрослых — 83 809 человек (78,3 %). В общей численности населения 65 354 (61,1 %) — лица трудоспособного возраста, 21,4 % — пенсионеры.

Административно-муниципальное устройство 
В рамках административно-территориального устройства края, Тимашёвский район включает 1 город районного подчинения и 9 сельских округов.

В рамках организации местного самоуправления в Тимашёвский район входят 10 муниципальных образований нижнего уровня, в том числе 1 городское и 9 сельских поселений:

Населённые пункты 
Всего на территории района находится 41 населённый пункт, в том числе 1 город и 40 сельских населённых пунктов:

Экономика 
Тимашёвский район экономически развитый агропромышленный район Кубани. В районе действуют 55 крупных предприятий, из них 16 бюджетообразующих, более 1200 предприятий малого и среднего бизнеса, около 200 предприятий торговли и общественного питания, 364 крестьянско-фермерских хозяйства.

Производство и переработка сельскохозяйственной продукции являются приоритетными направлениями развития района. Аграрный сектор экономики является основным социально значимым и от его деятельности напрямую зависит деятельность перерабатывающего комплекса.

По итогам 2007 года, производство зерна составило более 300 тысяч тонн, подсолнечника — 40 тысяч тонн, сахарной свёклы — около 100 тысяч тонн. Валовое производство молока составляет 46 тысяч тонн.

Достопримечательности 
 Дом-музей Епистинии Федоровны Степановой, восемь сыновей которой погибли на фронтах войн XX века.
 Мужской Свято-Духов монастырь Ейской епархии Русской православной церкви, открытый в 1992 году.

См. также 
 Административно-территориальное деление Краснодарского края
 Флаг Тимашёвского района

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт района
 Муниципальное образование Тимашёвский район
 Тимашёвский район на портале исполнительных органов власти края
 Справочник почтовых индексов / кодов ОКАТО /налоговых инспекций ФНС / адресов
 Почтовые индексы:
 Почтовые индексы: Тимашёвский Район
 Почтовые индексы | Краснодарский край | Тимашёвский район